Un total de ocho buques de la Royal Navy han sido nombrados HMS Ajax en honor al héroe de la mitología griega Ajax:

 fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1767 y vendido en 1785.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1798. Participó en la Batalla de Trafalgar en 1805 y ardió accidentalmente en 1807.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1809. Se le añadió propulsión mediante máquina de vapor y hélice en 1846 y fue desguazado en 1864.
HMS Ajax fue un navío de 78 cañones botado en 1835 con el nombre HMS Vanguard. Fue renombrado HMS Ajax en 1867 y desguazado en 1875.
HMS Ajax fue un acorazado tipo ironclad de la clase Ajax botado en 1880 y vendido en 1904.
  fue un acorazado de la clase King George V botado en 1912 y desguazado en 1926.
  fue un crucero ligero de clase Leander botado en 1934. Tomó parte en la Batalla del Río de la Plata y fue desguazado en 1949.
  fue una fragata de Leander botada en 1962 y desguazada en 1988.
 será el nombre del séptimo submarino de clase Astute.

Referencias 

Nombres de buques británicos